Kids in Love – film del 2016 diretto da Chris Foggin
 Kids in Love – album di Kygo del 2017
 Kids in Love – singolo di Kygo del 2017